Gonzo может значить:

 Gonzo — японская аниме-студия.
 Gonzo, модификация самолёта De Havilland Canada Dash 8
 The Gonzo — журнал.
 «Gonzo» — песня Джеймса Букера.

См. также 
 Гонзо